Comunas da Roménia
Livezile (Alba)
Livezile (Bistrița-Năsăud)
Livezile (Mehedinți)
Livezile (Timiș)

Desambiguações de topônimos